Saha se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sumana Saha
 Subhendu Sekhar Saha